Lac Łuknajno, en Pologne,
 Łuknajno, village en Pologne